Huaral bezeichnet

die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz Huaral in Peru, siehe Huaral
eine der 12 Bezirke der Provinz Huaral in Peru, siehe Distrikt Huaral
eine von neun Provinzen der Region Lima an der pazifischen Küste von Peru, siehe Provinz Huaral
einen peruanischen Fußballverein aus der Stadt Huaral, siehe Unión Huaral